Megacoelum är ett släkte av insekter. Megacoelum ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Megacoelum